

Musica 
Sean Flynn – brano dei Combat Rock

Persone 
 Sean Flynn (n. 1941) – fotoreporter ed attore statunitense figlio di Errol Flynn e Lili Damita
 Sean Flynn (n. 1989) – attore e cantante statunitense nipote di Errol Flynn e Nora Eddington
 Sean Michael Flynn (n. 1985) – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Sean Flynn (n. 1968) – calciatore inglese
 Sean Flynn (n. 2000) – ciclista britannico